Il singolare del torneo di tennis Baden Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Michael Berrer 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Simon Greul (Campione)
 Michael Berrer (finale)
 Thiago Alves (secondo turno)
 Rik De Voest (primo turno)

 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Santiago González (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baden Open 2006